Редколесье:

 Редколесье — тип леса, характеризующийся относительной невысокой плотностью деревьев.
 Редколесье — село в Монастырисском районе Тернопольской области Украины.